Géczi István
 Géczi István (17. század) Nógrád vármegyei birtokos nemes, Thököly udvari hadainak főkapitánya
 Géczi István (1944–2018) olimpiai ezüstérmes labdarúgó, kapus, edző, egyetemi docens, országgyűlési képviselő
Géczy István
 Géczy István (1860–1936) színműíró, színész
 Géczy István (?) gyerekszínész, a Gyerekbetegségek című film főszereplője